Le surnom de Big Moustache désigne : 
 Christophe de Margerie, PDG du groupe TOTAL de 2007 à 2010 et surnommé ainsi par les employés. 
 Le personnage de sir Reginald Brook (joué par Terry-Thomas) dans le film La Grande Vadrouille (1966)